Гео́ргий Ларио́нов:
 Ларионов, Георгий Андреевич (1905—1941) — советский военачальник, начальник штаба армий, оборонявших Ленинград.
 Ларионов, Георгий Петрович (1908—1941) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.